Barna Ignác (1822–1894) fogorvos, költő, tanár, az MTA levelező tagja
 Barna Ignác (1854–1916) kúriai bíró